Lo mejor de mí puede referirse a:

Musical
 Lo mejor de mí (1997 ), álbum de Christian Castro.
 Lo mejor de mí (1997), canción del álbum homónimo de Christian Castro.
 Lo mejor de mí (2001), álbum de la folclorista Tamara Castro.
 Lo mejor de mí (2008), álbum del cantante de reguetón Jadiel.

Cinematográficas
  Lo mejor de mí película de 2014,  protagonizada por James Marsden, Michelle Monaghan, Luke Bracey y Liana Liberato.  Dirigida por Michael Hoffman.
 Lo mejor de mí (2007), película española dirigida por Roser Aguilar.